Oskū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Oskū (kommunhuvudort i Iran), Östazarbaijan, 
 Shahrestān-e Oskū, kommun, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar